Óc Eo (historische stad), een  historische stad in de Vietnamese provincie An Giang.
 Óc Eo (thị trấn), een thị trấn in de Vietnamese provincie An Giang.